Die 12. Etappe der Tour de France 2009 am 16. Juli führte über 211,5 km von Tonnerre im Burgund (aus dem Zentrum Frankreichs nach Ostfrankreich) in den in den Vogesen gelegenen Kurort Vittel. Sie enthielt 3 Zwischensprints und 6 Bergwertungen der 3. und 4. Kategorie.

Aufgaben 
 102 Jérôme Coppel – während der Etappe
 113 Rui Costa – Nicht zur Etappe angetreten (Sturzfolgen 11. Etappe)
 134 Angelo Furlan – während der Etappe
 175 Romain Feillu – während der Etappe

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Channes (Kilometer 32) (309 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Mark Cavendish  || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Sandy Casar || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Longchamp-sur-Aujon (Kilometer 90) (203 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Sylvain Calzati || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Saint-Thiébault (Kilometer 169) (316 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Rémi Pauriol || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Sylvain Calzati || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Vittel (Kilometer 211,5) (349 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Nicki Sørensen || 35 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Laurent Lefèvre || 30 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 26 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Markus Fothen || 24 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 22 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Sylvain Calzati || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Rémi Pauriol || 19 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Mark Cavendish || 18 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Marco Bandiera || 16 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Mauro Santambrogio || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Steven de Jongh || 14 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Cyril Lemoine || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Nikolai Trussow || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Jaroslaw Popowytsch || 11 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 16. || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 17. || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 18. || style="text-align: left;" |  Christian Vande Velde || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 19. || style="text-align: left;" |  Jauheni Hutarowitsch || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 20. || style="text-align: left;" |  José Joaquín Rojas Gil || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 21. || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 22. || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 23. || style="text-align: left;" |  Sergei Iwanow || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 24. || style="text-align: left;" |  Wladimir Karpets || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 25. || style="text-align: left;" |  George Hincapie || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Côte de Baon, Kategorie 4 (Kilometer 19) (257 m ü. NN; 2,2 km à 4,2 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  David Millar || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Daniele Bennati || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 1 Pkt.
|}

 Côte de Gye-sur-Seine, Kategorie 4 (Kilometer 55) (281 m ü. NN; 2,4 km à 4,4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 1 Pkt.
|}

 Côte d'Essoyes, Kategorie 4 (Kilometer 64,5) (298 m ü. NN; 2,2 km à 5,0 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Laurent Lefèvre || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Calzati || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 1 Pkt.
|}

 Côte des Grands-Bois, Kategorie 4 (Kilometer 150) (413 m ü. NN; 2,3 km à 5,0 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Nicki Sørensen || 1 Pkt.
|}

 Côte de Morlaix, Kategorie 4 (Kilometer 156,5) (432 m ü. NN; 2,1 km à 4,2 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Nicki Sørensen || 1 Pkt.
|}

 Côte de Bourmont, Kategorie 3 (Kilometer 170,5) (403 m ü. NN; 0,8 km à 11,1 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Nicki Sørensen || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Sylvain Calzati || 1 Pkt.
|}

Etappe 12
200912
Tonnerre
Sportveranstaltung in Vittel

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 12